Bachorza peut désigner en Pologne :
 Bachorza, village du powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 Bachorza, village du powiat de Sokołów, dans la voïvodie de Mazovie
 Bachorza, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bachorza, village du powiat de Giżycko dans la voïvodie de Varmie-Mazurie